Производство бронетехники в 1939 - 1945 г.г. по данным военной приемки заводов (составлено по документам РГВА, РГАЭ, ЦАМО)

Лёгкая бронетехника 

*принимались Управлением Гвардейских минометных частей РККА.

Средняя бронетехника 

*из них 14 танков, выпущенных в сентябре. Это последняя сохранившаяся информация о работе СТЗ. ГАБТУ не принимались.

*40 из них выпущены в блокадном Ленинграде. Использовались на Ленинградском фронте. ГАБТУ не принимались.

**30 из них выпущены в блокадном Ленинграде. Использовались на Ленинградском фронте. ГАБТУ не принимались.

Бронеавтомобили 

*Использовались на Ленинградском фронте. ГАБТУ не принимались.

Заводы

Ссылки 
 
 
 T-34: История развития
 T-34-85: История развития
Документы РГВА, РГАЭ, ЦАМО

См. также 
 Список советских бронетанковых заводов
 Список бронетехники СССР Второй мировой войны

Примечания 

Статистические данные/Бронетехника
Статистические данные/Военная промышленность СССР
Бронетехника СССР периода Второй мировой войны
Бронетехника Второй мировой войны
Оборонно-промышленный комплекс СССР